Börschel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Börschel (1907–1988), deutscher Komponist
 Martin Börschel (* 1972), deutscher Politiker (SPD)